Dragan – imię męskie popularne głównie w krajach południowosłowiańskich, odpowiednik staropolskiego imienia Drogomir
 Dragan – nazwisko

Osoby o nazwisku Dragan:
 Andrzej Dragan (ur. 1978) – polski fizyk teoretyk i artysta fotograf
 Antoni Dragan (ur. 1957) – polski działacz studencki i przedsiębiorca
 Barbara Misterska-Dragan (ur. 1956) – polska przedsiębiorca, audytor i urzędnik państwowy
 Franciszek Dragan (1911–1968) – polski malarz
 Marcin Dragan (1882–1966) – polski archiwista i pedagog
 Mirosław Dragan (ur. 1959) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Stanisław Dragan (1941–2007) – polski bokser
 Wojciech Dragan (ur. 1976) – polski psycholog i biolog

Zobacz też